Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 10. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. одбранила је Марија Ласицкене али не под заставом Русије већ као неутрални спортиста.

Земље учеснице 
Учествовале су 30 атлетичарке из 22 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални спортисти (2)
  (1)
  Света Луција (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Јелена Слесаренко
| 
| 2,06
| Атина, Грчка 
| 28. август 2004.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Стефка Костадинова
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 2,09
| rowspan="2" | Рим, Италија 
| rowspan="2" | 30. август 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Марија Ласицкене
| 
| 2,06
| Лозана, Швајцарска
| 6. јул 2017.
|-
| Европски рекорд
| Стефка Костадинова
| 
| 2,09
| Рим, Италија 
| 30. август 1987.
|-
| Северноамерички рекорд
| Шонте Хауард
| 
| 2,05
| Де Мојн, САД
| 26. јун 2010.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Соланж Витевен
| 
| 1,96
| Ористано, Италија
| 8. септембар 1997.
|-
| Афрички рекорд 
| Хестри Клуте
| 
| 2,06
| Париз, France
| 31. август 2003.
|-
| Азијски рекорд
| Марина Аитова
| 
| 1,99| Атина, Грчка 
| 13. јуни 2009.
|-
| rowspan="2" | Океанијски рекорд| Ванеса Браун-Вард
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 1,98| Перт, Аустралија
| 12. фебруар 1989.
|-
| Алисон Инверарити
| Инголштат, Немачка
| 17. јул 1994.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Обе групе су почеле скакање у 19:10 по локалном времену. Квалификациона норма за финале износила је 1,94 метара (КВ), коју нико није испунио, тако да су се 12 такмичарки пласирале према постигнутом резултату (кв''')
,.

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2017. године са почетком у 19:05 по локалном времену.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. године
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном